Кольцова — жіноча форма прізвища Кольцов.

 Кольцова Міра Михайлівна (1938—2022) — радянська і російська танцівниця (артистка балету), балетмейстер, хореограф, педагог, художній керівник і головний балетмейстер. Народна артистка СРСР, народна артистка України, народна артистка Республіки Північна Осетія-Аланія.
 Кольцова Надія Тимофіївна (* 1948) — українська поетеса, автор текстів пісень, журналістка, член Національної спілки журналістів України.
 Кольцова Олександра (* 1981) — українська співачка (мецо-сопрано), журналістка, композиторка, поетеса, продюсерка.
 Кольцова Олена Ігорівна (* 1972) — українська фехтувальниця. Учасниця Олімпійських ігор-2000.

жіночі форми прізвищ